Castelverde – comune italiano della provincia di Cremona
 Castelverde – frazione di Roma chiamata anche Castelverde di Lunghezza
 Castelverde – città della Libia

Pagine correlate 
 San Mauro Castelverde
 Croce di Castelverde